Lisiewicz ist der Familienname folgender Personen:

Klaus Lisiewicz (* 1943), deutscher Fußballspieler (DDR)
Rainer Lisiewicz (* 1949), deutscher Fußballspieler und -trainer